Artena (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Rome
 Artena (geslacht), een vlindergeslacht